Heino Pulli (né le  à Sortavala en Finlande et mort le ) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1953, il commence sa carrière avec le Koovee Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1953-1954 || Koovee Tampere || SM-sarja ||8 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1954-1955 || Koovee Tampere || SM-sarja ||9 ||11 ||3 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1955-1956 || Koovee Tampere || SM-sarja ||4 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1956-1957 || Koovee Tampere || SM-sarja ||8 ||7 ||3 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1957-1958 || Koovee Tampere || SM-sarja ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1958-1959 || Koovee Tampere || SM-sarja ||17 ||11 ||11 ||22 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1959-1960 || Koovee Tampere || SM-sarja ||17 ||32 ||5 ||37 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1960-1961 || Koovee Tampere || SM-sarja ||7 ||4 ||0 ||4 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1961-1962 || Koovee Tampere || SM-sarja ||17 ||10 ||3 ||13 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-1963 || Koovee Tampere || SM-sarja ||18 ||23 ||15 ||38 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1963-1964 || Koovee Tampere || SM-sarja ||18 ||15 ||9 ||24 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1964-1965 || Koovee Tampere || SM-sarja ||14 ||12 ||5 ||17 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1965-1966 || Koovee Tampere || SM-sarja ||20 ||16 ||14 ||30 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1966-1967 || Koovee Tampere || SM-sarja ||15 ||18 ||2 ||20 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1967-1968 || Koovee Tampere || SM-sarja ||18 ||11 ||5 ||16 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1938
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Attaquant de hockey sur glace
Décès en avril 2015
Décès à 77 ans
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö